Тунтанг:

  — река на острове Ява, Индонезия;
  — округ на острове Ява, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом округе, Индонезия.

См. также 
  — договор между голландскими войсками и Великобританией (1811).